Il singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il campione uscente da 3 anni era David Ferrer, ma è stato battuto in finale per 6-0, 6-2 da Rafael Nadal.

Teste di serie 

 David Ferrer (finale)
 Rafael Nadal (campione)
 Nicolás Almagro (semifinale)
 Stanislas Wawrinka (primo turno)

  Jürgen Melzer (primo turno)
  Thomaz Bellucci (primo turno)
  Benoît Paire (primo turno)
  Horacio Zeballos (quarti di finale)

Qualificati 

  Martín Alund (secondo turno)
  Dušan Lajović (primo turno)

  Diego Schwartzman (primo turno)
  Wayne Odesnik (secondo turno)

Lucky Loser
  Antonio Veić (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2013
ATP World Tour 2013